State Line (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 State Line (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Stateline (Nevada), concentració de població designada pel cens al comtat de Douglas a l'estat de Nevada
 State Line City, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana